Такмичње у једрењу на Олимпијским играма ће бити одржано од 28. јула до 11. августа, у једриличарском центру на југу Енглеске Вејмут и Портланд. Борба за медаље је одржана у десет дисциплина у којима наступило око 380 такмичара. У односу на претходне олимпијске игре измењене су дисциплине у којима се одвија такмичење у женској конкуренцији. Уместо класа инглинг уведена је класа Елиот 6 метара, док је класа торнадо избачена из програма.

Распоред такмичења

Резултати

Мушке дисциплине

Женске дисциплине

Мешовите дисциплине

Биланс медаља

Спољашње везе 

 Међународна једриличарска федерација 

Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Једрење на Летњим олимпијским играма
Једрење